|}

Die Bahnstrecke Plešivec–Muráň ist eine Nebenbahn in der Slowakei. Sie verläuft von Plešivec am Ufer der Slaná durch das Tal des Flusses Muráň über Jelšava und Revúca zur Gemeinde Muráň. Dabei berührt sie den Slowakischen Karst und den Zips-Gemerer Karst.

Geschichte 
Den Anlass zum Bau einer Bahnstrecke im Muráňtal gab die örtlichen Erzabbauindustrie mit den Hochöfen. Schon 1865 wendeten sich die damaligen Eigentümer der Industriebetriebe an die damalige ungarische Landesregierung, um eine Eisenbahn zu bauen und den Kutschendienst ersetzen, was aber wegen Geldmangel abgelehnt wurde. Erst 1890 wurde die Murányvölgyi helyi érdekű vasút gegründet, der eigentliche Bau begann offiziell erst im Herbst 1892 und de facto im März 1893. Nach achtmonatiger Bauzeit wurde die ganze Strecke am 21. November 1893 feierlich eröffnet. Die Kosten beliefen sich auf 3.092.000 Kronen.

Nach dem Ersten Wiener Schiedsspruch im Jahre 1938 wurde die Bahnstrecke zweigeteilt, da die neue Grenze Tschechoslowakei-Ungarn zwischen den Bahnhöfen Jelšava und Chyžnianska Voda (heute Lubeník) verlief. Daher mussten Züge aus der Slowakei durch ungarisches Territorium fahren, um die Bahnstrecke zu erreichen: unter diesen Bedingungen fiel jeglicher Truppentransport per Eisenbahn aus. Daher begann 1940 die Staatsbahn des Slowakischen Staates den Bau der sogenannten Gemerer Verbindungsbahnen, um diese und andere geteilte Bahnstrecken im Raum Slowakisches Erzgebirge an das übrige slowakische Netz zu anbinden. Diese neue Bahnstrecke würde am Bahnhof Revúca von Tisovec aus kommen und bei Bahnhof Chyžnianska Voda würde sie diese Bahnstrecke verlassen, um bei Slavošovce die ebenfalls geteilte Bahnstrecke Plešivec–Slavošovce erreichen zu können. Dieses Projekt wurde vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs und Wiederherstellung der Tschechoslowakei nicht fertiggestellt. Da die Bahnstrecke wieder von ausschließlich tschechoslowakischem Territorium erreichbar war, wurde 1949 der Bau gestoppt und seither nie wiederaufgenommen.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke in Folge der Dismembration der Tschechoslowakei an die neu gegründeten Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) über.

Am 2. Februar 2003 wurde der Personenverkehr eingestellt, am 15. Juni 2003 wurde dies jedoch rückgängig gemacht. Seit dem 1. Mai 2011 ist der Personenverkehr wieder stillgelegt.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Beschreibung auf rail.sk (slowakisch)
 Beschreibung auf www.vlaky.net (slowakisch)

Bahnstrecke in der Slowakei